

Geografia
 Masaki – cittadina giapponese della prefettura di Ehime

Onomastica
 Masaki – nome proprio di persona giapponese

Persone
 Haruna Masaki, noto come Klaha – cantante e compositore giapponese
 Kazuki Masaki – pilota motociclistico giapponese
 Ran Masaki – attrice, modella e AV idol giapponese